Rio Diamantino kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Diamantino (vattendrag i Brasilien), Mato Grosso, 
 Rio Diamantina, vattendrag, Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar